William S. Burroughs I, een Amerikaans uitvinder (1855-1898).
 William S. Burroughs II, een Amerikaans schrijver (1914-1997), kleinzoon van William S. Burroughs I.
 William S. Burroughs III, een Amerikaans schrijver (1947-1981), zoon van William S. Burroughs II.